Diocus är ett släkte av kräftdjur. Diocus ingår i familjen Chondracanthidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hoppkräftor
Diocus